

Василовці () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Брусарці.
 Василовці () — село в Софійській області. Входить до складу общини Драгоман.